«Даю год» () — британская романтическая комедия 2013 года студии Working Title Films, режиссёрский дебют сценариста «Али Джи шоу», «Али Джи в парламенте», «Бората» и «Бруно» Дэна Мазера. Дата мировой и российской премьеры: 8 февраля и 14 марта 2013.

Сюжет 
Джош и Нэт — молодожёны, чей брак подвергается угрозам как со стороны бывших девушек и перспективных женихов, так и из-за бытовых проблем.

В ролях 
 Роуз Бирн — Наташа "Нэт" Редферн
 Рейф Сполл — Джошуа "Джош" Мосс
 Саймон Бейкер — Гай Хэррэп
 Анна Фэрис — Хлоя 
 Минни Драйвер — Наоми 
 Стивен Мерчант — Денни 
 Джейсон Флеминг — Хьюг 
 Оливия Колман — Линда
 Джейн Эшер — Диана
 Клэр Хиггинс — Элэйн
 Дейзи Хаггард — Хелен

Примечания

Ссылки 
 
 Русский неофициальный сайт фильма 

Кинокомедии Великобритании
Фильмы-мелодрамы Великобритании
Фильмы о Лондоне
Фильмы Working Title Films
Фильмы StudioCanal
Фильмы на английском языке